Osuchów peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Osuchów, village du powiat de Białobrzegi
 Osuchów, village du powiat de Zwoleń 
 Osuchów, village du powiat de Żyrardów 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Osuchów, village